Бабушница:

 Бабушница — населенный пункт городского типа в Сербии, в Пиротском округе, центр общины Бабушница.
 Бабушница — община в Сербии, входит в Пиротский округ.